Левинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Левинское сельское поселение — входит в Большесосновский район Пермского края
 Левинское сельское поселение — входит в Моршанский район Тамбовской области